Die Internationaler apano Cup 2011 war ein Tennisturnier, das vom 25. bis 31. Juli 2011 in Dortmund stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2011 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 75 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 71 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 72 kB)

ATP Challenger Tour 2011
Tennisturnier in Dortmund